Чуогур — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чуогур — озеро, в пойме р. Лена, координаты 62°45' с. ш. 129°30' в. д., код ГКГН 452631.
 Чуогур — озёра, в правобережье р. Лена, координаты 62°23' с. ш. 130°20' в. д., код ГКГН 454932.
 Чуогур — река, левый приток р. Укукит, координаты 68°47' с. ш. 115°01' в. д., код ГКГН 377759.
 Чуогур — река, правый приток р. Аллаиха, координаты 69°34' с. ш. 145°18' в. д., код ГКГН 131144.
 Чуогур — река, левый приток р. Куогас-Улуйбут-Моторчуна, координаты 68°53' с. ш. 119°05' в. д., код ГКГН 377825.
 Чуогур — река, левый приток р. Хастах, координаты 69°21' с. ш. 120°06' в. д., код ГКГН 377803.
 Чуогур — река, правый приток р. Мюнюсях, координаты 69°10' с. ш. 113°01' в. д., код ГКГН 375937.
 Чуогур — болото, на левом берегу р. Амга, юго-восточнее устья р. Крестях, координаты 60°51' с. ш. 131°55' в. д., код ГКГН 465420.
 Чуогур — река, левый приток р. Мёльтёх-Юрюе, координаты 64°48' с. ш. 146°05' в. д., код ГКГН 373592.
 Чуогур — река, правый приток р. Томпорук, координаты 63°03' с. ш. 136°25' в. д., код ГКГН 462041.

См. также